Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal zes officiële interlands in het jaar 1966. De nationale selectie stond onder leiding van de Hongaarse bondscoach Károly Soós.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1965/66
DDR-Oberliga 1966/67

Duits voetbalelftal
1966